Christian Etchebest (1969-), chef cuisinier français, originaire du Béarn.
 Philippe Etchebest (1966-), chef cuisinier français, Meilleur ouvrier de France 2000